Franz Dücker ist der Name folgender Personen:

* Franz Anton von Dücker (1700–1752), deutscher Geistlicher, Domherr in Köln
 Franz Fritz von Dücker (1827–1892), deutscher Bergbeamter, Erfinder und Politiker, MdR